Баняц:
 Баняц, Михайло (род. 1999) — сербский футболист.
 Баняц, Мира (род. 1929) — югославская сербская актриса.